Dasht-e Archī kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Dasht-e Archī (ort), Kondoz, 
 Dasht-e Archī (distrikt), Kondoz, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar